Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Juan Aguilera che ha battuto in finale Guy Forget 2-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Jay Berger (quarti di finale)
 Alberto Mancini (primo turno)
 Horst Skoff (primo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)

 Yannick Noah (primo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (secondo turno)
 Petr Korda (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
ATP Nizza 1990